Pesi piuma – categoria di peso del pugilato
 Pesi piuma – categoria di peso nelle arti marziali miste
 Pesi Piuma – duo rap italiano